Stenmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stenmyrtjärnarna, sjö i Strömsunds kommun, 
Stenmyrtjärnen, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun, 
Stenmyrtjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun, 
Stenmyrtjärnen (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun, 
Stenmyrtjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun,  (3,77 ha)
Stenmyrtjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun, 
Stenmyrtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun, 
Stenmyrtjärnen (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn